Academia de Ciencias Naturales puede referirse a:

 la Academia de Ciencias Naturales de la Universidad Drexel, en Filadelfia (Estados Unidos);
 la Academia Rusa de Ciencias Naturales, en Moscú (Rusia);
 la Academia Suiza de Ciencias Naturales, en Berna (Suiza);
 la Real Academia de Ciencias Naturales de Madrid, en Madrid (España);
 la Academia de Ciencias Naturales y Artes, antiguo nombre de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, en Barcelona (España);
 la Academia de Ciencias Naturales de Córdoba, antiguo nombre de la Academia Nacional de Ciencias, en Córdoba (Argentina).